Llano Bonito – distretto della Costa Rica
 Llano Bonito – comune della Repubblica di Panama